Николай Сергеевич Овсейко () — советский и украинский художник. Заслуженный художник Украины (2018).

Биография 
Родился 22 августа 1954 года в селе Бельмачовка Черниговской области.
 
 1969—1973 — учёба в Одесском театрально-художественном училище.
 1975 — первое участие в выставках.
 1993 — член Национального Союза художников Украины.
 
Участник международных, всеукраинских и региональных выставок.

Персональные выставки 
 1994 — «Deutsche Industrische Bank» Berlin. Germany
 1994 — «Digital Equipmqnt» Berlin. Germany
 1997 — Персональная выставка. Одесский музей западного и восточного искусства. Одесса
 1999 — Персональная выставка. Одесский археологический музей. Галерея «Амис». Одесса
 2000 — Персональная выставка. Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова
 2006 — Персональная выставка. Художественная галерея ООО НСХУ.
 
С 2000 года участие в арт-фестивалях в городах Германии.

Премии 
2022 — Лауреат премии имени Михаила Божия в номинации «Живопись»

Ссылки 
 Картины Николая Овсейко.
 Национальный союз художников Украины.